Blue Mountain (Alabama)
 Blue Mountain (Arkansas)
 Blue Mountain (Mississippi)

Desambiguações de topônimos